Elisabeth von Sachsen-Meiningen ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Sachsen-Meiningen (1681–1766), Prinzessin von Sachsen-Meiningen und Äbtissin des Kaiserlich freien weltlichen Reichsstifts von Gandersheim
 Elisabeth Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel (1658–1729), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1674–1748), Prinzessin und Markgräfin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Kurland, Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth und Herzogin von Sachsen-Meiningen
Siehe auch:
 Marie Elisabeth von Sachsen-Meiningen (1853–1923), Prinzessin von Sachsen-Meiningen und Komponistin